Caconda désigne une ville située en Angola et un insecte de la famille des Pyrgomorphidae.

Ville 
Caconda

Insecte 
Caconda